Alfa Romeo 179 — гоночный автомобиль Формулы-1, построенный командой Alfa Romeo F1 и выступавший в различных модификациях в Чемпионате мира с  по  год.

История 
Модель 179 с новым V-образным 12-цилиндровым мотором, построенная по принципу «автомобиля-крыла», пришла на смену 177-й, оснащённой оппозитным двигателем той же конфигурации. Первые машины имели алюминиевый монокок.

В  году появилась версия с переработанным кузовом и обновлённой подвеской — 179C.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки

Навигация 

Шасси Alfa Romeo Формулы-1